Пань — китайская фамилия (клан) 潘. Значение иероглифа — «изгородь», «забор».

Вьетнамский — Фан (Phan). Корейский — Пан (반). Кантонский — Пхунь (pun1).

Известные Пань 潘 
 Пань Гуан (род. 1947) — высокопоставленный эксперт, директор Центра исследования ШОС.
 Пань Фушэн (1908—1980) — китайский революционер, государственный и политический деятель.
 Пань Фэйхун (род. 1989) — китайская гребчиха.
 Пань Фэнчжэнь (род. 1985) — китайская хоккеистка на траве, серебряный призёр летних Олимпийских игр 2008 года.
 Пань Цзыли (1904—1972) — китайский дипломат и политик.
 Пань Юэ (род. 1960) — китайский государственный и политический деятель, председатель Государственного комитета КНР по делам национальностей с 24 июня 2022 года.

Корейцы
 Пан Ги Мун (кит. 潘基文, кор. 반기문; род. 1944) — 8-й Генеральный секретарь ООН.

Вьетнамцы
 Фан Ван Тянь (вьетн. Phan Văn Chánh; 1906—1945) — деятель вьетнамского троцкистского движения.
 Фан Ван Чыонг (вьетн. Phan Văn Tường; 1875—1933) — адвокат, публицист, деятель вьетнамского национально-освободительного движения.

Вымышленные персонажи
  — персонаж китайского средневекового эротического романа «Цветы сливы в золотой вазе» и его экранизаций.

См. также 
 Сто фамилий
 Пан (фамилия)
 Фан (фамилия)